Подготовленная гитара () — гитара, звук которой создаётся с помощью различных предметов, которые помещаются на или между струнами; в результате звучание гитары совмещается с перкуссионным, создавая особый неповторимый звук.

Гитаристы 
 Гленн Бранка
 Юрий Ландман
 Мийкатю
 Тёрстон Мур
 Ли Ранальдо
 Кит Poy
 Фред Фрит

См. также 
 Подготовленное фортепиано

Ссылки 
 Руководство пользователя 'How to Prepare a Guitar?'

гитара
Экспериментальная музыка